Ковнер — фамилия.

Известные носители:
 Ковнер, Абба (1918—1987) — израильский поэт и прозаик.
 Ковнер, Аркадий Григорьевич (1842—1909) — еврейский публицист, литературный критик.
 Ковнер, Брюс Стенли (род. 1945) — американский бизнесмен.
 Ковнер, Иосиф Наумович (1895—1959) — советский композитор и дирижёр.
 Ковнер, Михаил Аркадьевич (1910—2006) — советский физик. 
 Ковнер, Савелий Григорьевич (1837—1896) — русский историк медицины.
 Ковнер, Семён Самсонович (1896—1962) — математик, геофизик, организатор науки.
 Ковнер, Фёдор Александрович (1895—1977) - художник.

См. также 
 Бер Ковнер (1918—2003) — настоящее имя израильского политика Меира Вильнера.
 Ковнеристов
 Ковнеристый